Chris Burke (ur. 26 sierpnia 1965 w Point Lookout w stanie Nowy Jork) – amerykański aktor z zespołem Downa. Zasłynął rolą Corky'ego (Charlesa Thatchera) w telewizyjnym serialu Dzień za dniem (Life Goes On).

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańscy aktorzy filmowi
Urodzeni w 1965